Лейтнер (Лайтнер, Ляйтнер, ) — немецкая фамилия:

 Лейтнер, Алан (род. 1947) — американский абстракционист.
 Лейтнер, Александр Александрович (1864—1923) — российский инженер, изобретатель, предприниматель, один из пионеров российского автомобилестроения.
 Лейтнер, Владимир (род. 1974) — словацкий футболист.
 Лейтнер, Готлиб Вильгельм (1840—1899) — англо-венгерский ориенталист.
 Лейтнер, Карл Готтфрид Риттер фон (1800—1890) — австрийский писатель.
 Лейтнер, Мария (1892—1942) — немецкоязычная венгерская журналистка и писательница.
 Лейтнер, Себастьян (1919—1989) — немецкий научный популяризатор и эпоним системы Лейтнера ().
 Лейтнер, Тия (1921—2016) — австрийская писательница.
 Лейтнер, Тэд (род. 1947) — американский спортивный комментатор.
 Лейтнер, Тэмми (род. 1972) — американская журналистка и участница реалити-шоу Survivor.
 Лейтнер, Фридрих (1874—1945) — немецкий экономист.
 Лейтнер, Эрика — итальянская саночница.
 Лейтнер, Ян (род. 1953) — чешский атлет.
 Ляйтнер, Патрик (род. 1977) — немецкий саночник, олимпийский чемпион.
 Ляйтнер, Хиас (род. 1935) — австрийский горнолыжник.

См. также 
 Leitner Group
 Ляйтнер